Известковый Завод — название населённых пунктов в России:

 Известковый Завод — посёлок в Емельяновском районе Красноярского края.
 Известковый Завод — посёлок в Озинском районе Саратовской области.
 Известковый Завод — прежнее название села Известковое в Моготуйском районе Забайкальского края.